Dehmberg bezeichnet

 Dehmberg (Börde), eine Erhebung bei Magdeburg
 Dehmberg (Karstlandschaft), eine Karstlandschaft bei Sontra

Siehe auch:
 Dehnberg
 Demberg